Lutherstraße steht für:
 Lutherstraße (Görlitz), Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Südstadt (Görlitz), H–Z
 Lutherstraße (Jena), Thüringen
 Lutherstraße (Leipzig), Sachsen
 Lutherstraße (Lutherstadt Eisleben), Sachsen-Anhalt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Eisleben

Siehe auch:
 Lutherplatz
 Lutherweg
 Martin-Luther-Straße